Кулламаа — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кулламаа () — колишня волость, до реформи 2017 року адміністративна одиниця самоврядування в повіті Ляенемаа.
 Кулламаа () — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року  адміністративний центр волості Кулламаа) повіту Ляенемаа.
 Кулламаа () — штучне озеро у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.